Jméno Václav Verner má více osob:

 Václav Verner (herec)
 Václav Verner (závodník)